«Чарли Браво» () — военная драма 1980 года.

Сюжет 
События разворачиваются во время Первой Индокитайской войны. Десант французских солдат во главе с лейтенантом Бриссаком предпринимает рискованную попытку спасти попавшую в плен медсестру Катрин.

В ролях 
 Брюно Прадаль — Лейтенант Бриссак
 Жан-Франсуа Порон — Франсуа Жирар
 Карина Верлье — Катрин Фурнье
 Жерар Букарон — Манан

Ссылки 
 Краткое описание фильма

Приключенческие фильмы Франции
Фильмы о Первой Индокитайской войне